<div style="position:realtive; right:0px; top:0px; margin: 0 0 0 0;">

6. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Мађарској од 9. децембра до 19. децембра 2004. у организацији ЕХФ.

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Четвртопласирани нису играли за пламан од 13 до 16 места, него су екипе пласиране према резултатима из предтакмичења.

Три првопласиране екипе из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1., а из група Ц и Д групу 2. Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екиле нису поново међусобно играле. У случају истог броја бодова, бољи је победник међусобног сусрета, а ако је и то исто онда је одлучивала гол-разлика.

Две првопласиране екипе из полуфиналних група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1.1/2.2 и 2.1/1.2). Поражене су играле за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Трећепласиране екипе из полуфиналних група играле су за 5, а четвртопласиране за 7 место. 

Утакмице за пласман од 9 до 12 места нису се играле, него су екипе пласиране према резултатима из полуфиналних група.

Прва фаза

Група А 
Утакмице у А групе су се играле у граду Дебрецену.

Група Б 
Утакмице у Б групе су се играле у граду Залаегерсегу.

Група Ц 
Утакмице у Ц групе су се играле у граду Бекешчаби.

Група Д 
Утакмице у Д групе су се играле у граду Ђеру.

Друга фаза

Група 1 
Утакмице 1. групе су се играле у Ђеру.

Група 2 
Утакмице 2. групе су се играле у Дебрецену.

Трећа фаза 
Утакмице 3. фазее су се играле у Будимпешти.

Утакмице од 5 до 8 места

Финални круг

Олстар тим

Листа голгетера

Поредак

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕХФ
 Вебсајт ЕП 2004

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Мађарској
Рукомет у 2004.